Aubächlein ist ein Gewässername:

 Aubächlein (Lochbach), linker Zufluss des Lochbachs (über den Altatm Alte Saar zur Saar) nach Hülzweiler, Gemeinde Schwalbach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Aubächlein (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz nach Uschertsgrün, Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Aubächle